Плати може да се отнася за:

 Щърково, село в Гърция, дем Преспа, чието гръцко име е Плати;
 Плати, село в Гърция, дем Александрия;
 Плати, село в Гърция, дем Каламата;
 Плати, остров от групата на Принцовите острови в Мраморно море;
 Плати, град и община в Италия, регион Калабрия, провинция Реджо Калабрия.